Die Abkürzung SIHF steht für:

 Swiss Inline Hockey Federation, siehe Schweizerischer Inline Hockey Verband
 Swiss Ice Hockey Federation

SIHF